Fehrs ist der Familienname folgender Personen:

 Henrike Fehrs (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Johann Hinrich Fehrs (1838–1916), deutscher Erzähler und Lyriker der niederdeutschen Mundart
 Kirsten Fehrs (* 1961), deutsche Pröpstin, Pastorin und Bischöfin
 Kristina Antonie Fehrs (* 1981), deutsche Opernsängerin der Stimmlage Mezzosopran
 Wolf Rüdiger Fehrs (* 1966), deutscher Politiker